Hlebce (Radovljica), Slovenië
 Hlebče (Velike Lašče), Slovenië